Die Ewige Tabelle der K3 League Advance ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der ehemaligen K3 League Advance zwischen 2017 und 2019. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 17 Mannschaften, die insgesamt in der Liga aktiv waren, haben nur 6 Mannschaften an allen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den 10 Viertligisten 5 Fünftligisten, sowie 2 aufgelöste Vereine.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielten in der letzten Spielzeit 2019 in der K3 League Advance. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein in der K3 League Advance gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2018–2019
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2018–2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2019
 || data-sort-value="3" | K3 League || 2017
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2019
 || data-sort-value="3" | K4 League || 2018

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K3 League Advance gezeigt.

Ewige Tabelle der K3 League Advance
K3 League Advance